Le tournoi de tennis de Pattaya est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie International, se dispute du 9 au .

Daniela Hantuchová remporte le simple dames. En finale, elle bat Ajla Tomljanović, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Hao-Ching et Chan Yung-Jan.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
La première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Pattaya
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Pattaya
Sport en Thaïlande en 2015
Tennis en février 2015